Matthew George Guokas sr. (1915-1993), cestista statunitense
 Matthew George Guokas jr. (n. 1944), cestista e allenatore di pallacanestro statunitense